

Ладне — село в Близнюківському районі Харківської області

Ладне — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства